Pedrinyà (Crespià), poble del municipi de Crespià, al Pla de l'Estany.
 Pedrinyà (la Pera), poble del municipi de la Pera, al Baix Empordà.